Laskey ist der Familienname folgender Personen:

 Amelia Laskey (1885–1973), US-amerikanische Amateur-Naturforscherin, Ornithologin und Autorin
 Ronald Laskey (* 1945), britischer Zellbiologe, Embryologe und Krebsforscher